Sezon 1997/1998 był 6. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Siłeks Kratowo.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli – Wanczo Atanasow (Bełasica Strumica)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej